Aoba – wyspa wulkaniczna
 Aoba – jedna z dzielnic miasta Jokohama
 Aoba – jedna z dzielnic miasta Sendai
 Aoba (1926) – japoński krążownik
 Krążowniki ciężkie typu Aoba
 (4292) Aoba – planetoida